Karl Köster oder Karl Koester ist der Name folgender Personen:

* Karl Koester (Mediziner) (1843–1904), deutscher Pathologe
 Karl Köster (Architekt) (1878–1963), deutscher Architekt und Baubeamter 
 Karl Köster (Maler) (1883–1975), deutscher Maler und Grafiker
 Karl Köster (Politiker) (1888–1965), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Karl August Köster (1776–1848), deutscher Notar und Politiker, MdL Bayern
 Karl Wilhelm Heinrich Köster (1825–1892), deutscher Bankier und Diplomat 

Siehe auch:
 K. Wilhelm Köster (Karl Wilhelm Köster; * 1934), deutscher Leichtathletikfunktionär
 Carl Köster